Die Kindertotenlieder (Kindertodtenlieder) sind:

 eine Gedichtsammlung von Friedrich Rückert: Kindertodtenlieder
 ein nach diesen Gedichten von Gustav Mahler komponierter Liederzyklus (1901–1904): Kindertotenlieder (Mahler)
 ein Theaterstück der Kinder des Februar, Uraufführung am 23. März 2006 im DSCHUNGEL WIEN Theaterhaus für junges Publikum
 ein Experimentalfilm von Titus Leber, Österreich 1976